Pontalinda kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pontalinda (ort), São Paulo, 
 Pontalinda (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar